Mukařov ist der Name folgender Orte in Tschechien:
 Gemeinde im Okres Praha-východ, siehe Mukařov u Říčan
 Gemeinde im Okres Mladá Boleslav, siehe Mukařov u Jiviny
 Ortsteil von Malá Skála, Okres Jablonec nad Nisou
 Ortsteil von Lovečkovice, Okres Litoměřice